Calypso – gatunek muzyczny
 Calypso – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych

Geografia 
 Calypso (Karolina Północna) – miasto w USA

Jednostki pływające 
 Calypso (1907) – okręt podwodny
 Calypso (1926) – okręt podwodny
 Calypso (statek badawczy) – statek badawczy Jacquesa Cousteau

Kultura i sztuka 
 Calypso – telenowela
 Calypso – singel Luisa Fonsiego i Stefflon Don

Zobacz też: Kalipso